Андре́а Кро́уфорд (, урождённая Андре́а Ке́лли, ; ) — канадская кёрлингистка.

В сезоне 2016—2017 она играла в Германии, в команде немецкой кёрлингистки Андреа Шёпп.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила университет University of New Brunswick.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады